Таймс-Сквер () може означати:
 Таймс-Сквер — майдан у США в місті Нью-Йорк в окрузі Мангеттен.
 Таймс-сквер — торговельно-офісний комплекс в Гонконзі.
 «Таймс-сквер» — американська драма 1980 року.

Див. також 
 Таймс (значення)
 Тайм (значення)